Scaligerburg bezeichnet:
 eine Höhenburg in Malcesine in der Provinz Verona, siehe Scaligerburg (Malcesine),
 eine Wasserburg in Sirmione in der Provinz Brescia, siehe Scaligerburg (Sirmione).